Termenul „Mühlhausen” se poate referi la:

Baden-Württemberg
Mühlhausen (Kraichgau)
Mühlhausen im Täle

Bavaria
Mühlhausen (Mittelfranken)
Mühlhausen (Oberpfalz)

Turingia
Mühlhausen/Thüringen

alte țări
Mühlhausen an der Moldau, vezi Nelahozeves, Slovacia
Mühlhausen in Prusia orientală, vezi Młynary,  Polonia